Nao 't zuuje (documentaire), een documentaire van Lex Uiting, Rob Hodselmans en Pieter Kuijpers uit 2017
Nao 't zuuje (nummer), een nummer uit bovenstaande documentaire van Lex Uiting